Název Žďárek má více sídel:

 Žďárek – obec v okrese Liberec
 Žďárek (Chyše) – část města Chyše v okrese Karlovy Vary
 Žďárek (Hodkovice nad Mohelkou) – část města Hodkovice nad Mohelkou v okrese Liberec
 Žďárek (Libouchec) – část obce Libouchec v okrese Ústí nad Labem
 Žďárek - část zaniklé obce Stodůlky v okrese Prachatice

Slovo Žďárek může být též příjmením osob:
 Ivo Žďárek (1960–2008) – český diplomat
 Jan Žďárek (* 1938) – český entomolog

Podobné názvy 
 Žďár
 Žďárec (rozcestník)
 Žďárky

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - místopisné jméno